A Hero 108 amerikai–kínai–brit televíziós rajzfilmsorozat, amelyet 2010. március 1-jén sugároztak először. Magyarországon 2010 májusában volt a bemutatója a Cartoon Networkön. A sugárzás 2011 nyarán véget ért, de 2012 májusában ismét adásba került egy vadonatúj évaddal.

Cselekmény 

A Nagy Zöld 108 hősének meg kell védeni a lakhelyüket a gonosztól. Szerencsétlen esetek a fura lények országában, reménytelen uralkodók, kiket nagyon könnyű kijátszani.

Szereplők 
Ugrász Árnyanc (Szalay Csongor)
Lin Chung (Baráth István) 
Súlyos Sugár
Misztik Szonja (Laudon Andrea)
Nincskacsó (Vári Attila)
Való Madzsom (Sánta László)
Bölcs Búú (Seszták Szabolcs)
Stipistop
Blöki B és Blöki W
Nagy Zöld (Szokol Péter)

Epizódok

Források 

Eredeti Cartoon Network-sorozatok
Amerikai animációs sorozatok
Brit animációs sorozatok
Brit rajzfilmsorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
2010-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2012-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
2010-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
2012-ben befejezett brit televíziós sorozatok